The Test of Friendship est le titre original du film Le Gage de l'amitié, réalisé par D. W. Griffith et sorti en 1908.
The Test of Friendship est un film avec Richard Ridgely, sorti en 1911.

Voir aussi 
 Alixe; or, The Test of Friendship, film de William V. Ranous.